Сале́ш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сали-дю-Салат. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31521.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 370 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 216 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 161 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 74,5 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 161 активных жителей работали 138 человек (76 мужчин и 62 женщины), безработных было 23 (12 мужчин и 11 женщин). Среди 55 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пе (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Часовня Нотр-Дам
 Замок Эстерер (XII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна